Касас-де-Рейна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 50 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 124 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса